Paxmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Paxmann (1908–1974), niedersächsischer Politiker (SPD)
 Heinrich Paxmann (1531–1580), deutscher Pädagoge, Ethnologe und Mediziner